Джек Реймонд Кларк (; ) — английский футболист, полузащитник клуба «Сандерленд».

Карьера 
Джек — уроженец старинного английского города Йорк. Является воспитанником клуба «Лидс». С подачи главного тренера Томаса Кристиансена, Джек появился в основной команде, хотя и не играл за неё, и подписал с ней контракт 24 ноября 2017 года, несмотря на интерес «Манчестер Сити».

6 октября 2018 года Джек дебютировал в профессиональном футболе в поединке Чемпионшипа против «Брентфорда», выйдя на поле на замену на 70-ой минуте вместо Стюарта Далласа. Всего в дебютном сезоне провёл 22 встречи. 

Среди них был поединок против «Мидлсбро» 9 февраля 2019 года, когда Кларк, заменённый после перерыва, потерял сознание на скамейке запасных и был немедленно отправлен в госпиталь, где наблюдался в течение суток.

2 июля 2019 года Джек подписал четырёхлетний контракт с одним из лидеров английского футбола - «Тоттенхемом». По разным сообщениям сумма сделки составила примерно 10 млн. фунтов. В части сделки Кларк отправился доигрывать сезон обратно в «Лидс», однако провёл за него всего один матч. 27 декабря новый главный тренер «Хотспур» Жозе Моуриньо потребовал вернуть игрока из аренды, в которой он практически не играет. 16 января 2020 года Кларк был арендован «Куинз Парк Рейнджерс» сроком на полгода. Спустя два дня он дебютировал за новый клуб в поединке против клуба бывшего, выйдя на замену на 74-ой минуте вместо Илиаса Чейра. 

22 октября 2020 года дебютировал в «Тоттенхэме» в поединке групповой стадии Лиги Европы 2020/2021 против австрийского клуба ЛАСК, выйдя на замену на 86-ой минуте вместо Карлоса Винисиуса. 

14 января 2021 года до конца сезона был отдан в аренду в «Сток Сити».

26 января 2022 года до конца сезона был отдан в аренду в «Сандерленд».

Является игроком сборной Англии до 20 лет.

Стиль игры 
Универсальный вингер, способный сыграть на обоих флангах. Может выступить на позиции центрального нападающего. Активен в прессинге, обладает хорошей скоростью.

Интересные факты 
Агентом футболиста является бывший защитник сборной Ирландии и «Лидс Юнайтед» Иан Харт.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»